Акиф Гаджиев: Гаджиев, Акиф Джафар оглы (1937—2015) — азербайджанский математик.
 Гаджиев, Акиф Фарман оглы (род. 1947) — советский азербайджанский хозяйственный и государственный деятель.